Osoby o tym nazwisku:
 Debra Feuer – amerykańska aktorka
 Ian Feuer – amerykański piłkarz